Konformität steht für:
 Konformität, im sozialwissenschaftlichen Kontext
 Konformität in der Mathematik, siehe konforme Abbildung
 Konformität zu einem technischen Standard, siehe Konformitätserklärung und Konformitätsbewertung

Siehe auch:
 Konformitätsbewertungsstelle, Prüf- und Überwachungsorganisation für den Umgang mit Sprengstoffen in der Europäischen Union